«Фред Отт. Чихание» () — немой короткометражный фильм Уильяма Диксона.

Описание 
Старейшая из хранящихся в библиотеке Конгресса кинолент. На ней запечатлён чихающий Фред Отт, работавший у Эдисона киномехаником. Премьера состоялась в США 9 января 1894 года.
Фред Отт вдыхает порошок и чихает. Съёмки проводились в 1893 году в студии «Чёрная Мария», расположенной в Вест-Оранже, штат Нью-Джерси. Ролик считается первым в истории, имеющим зарегистрированные авторские права, обладателем которых является Уильям Диксон.

В ролях 
 Фред Отт — чихающий человек

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фред Отт. Чихание на сайте Essential Films
 Просмотреть фильм на сайте Библиотеки Конгресса

Короткометражные фильмы 1890-х годов
Документальные фильмы США
Фильмы Уильяма Диксона
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы США 1894 года
Национальный реестр фильмов
Чёрно-белые документальные фильмы
Немые документальные фильмы